

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Reggio Emilia

Liguria 
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Terzorio

Lombardia 
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Cusino

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista ad Avelengo
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Carciato, frazione di Dimaro Folgarida
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Flavon, frazione di Contà
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Corces, frazione di Silandro
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Mezzolombardo
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Termon, frazione di Campodenno
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Tirolo
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista a Vigo di Fassa, frazione di San Giovanni di Fassa

Russia 
 Chiesa della Natività di San Giovanni Battista, chiesa di San Pietroburgo